Richwoods Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Richwoods Township (Jackson County, Arkansas)
 Richwoods Township (Lawrence County, Arkansas)
 Richwoods Township (Lonoke County, Arkansas)
 Richwoods Township (Sharp County, Arkansas)
 Richwoods Township (Stone County, Arkansas)
 Richwoods Township (Jersey County, Illinois)
 Richwoods Township (Peoria County, Illinois)
 Richwoods Township (Miller County, Missouri)
 Richwoods Township (Washington County, Missouri)

Siehe auch:
 Richwood Township